Monte Castiglione – altura delle Torricelle, alle falde dei monti Lessini
 Monte Castiglione – altura dei monti dell'Alto Aterno
 Monte Castiglione – altura dei monti della Daunia, sulla cui vetta sorgeva il castello di Crepacuore